Le Vigan kan syfta på:
 Le Vigan, Gard
 Le Vigan, Lot